Ola – zdrobnienie imienia Aleksandra
 Ola – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Ola – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Ola (ang. Ola Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule